O torneio de duplas femininas do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputado entre os dias 6 de agosto e 14 de agosto no Centro Olímpico de Tênis no Rio de Janeiro, Brasil.

Calendário

Medalhistas
A dupla da Rússia levou a melhor sobre a da Suíça na final para ganhar o ouro, enquanto a República Checa ficou com o bronze.

Cabeças de chave

<ol start="1">
  /  (Primeira rodada)
  /  (Primeira rodada)
  /  (Quartas de final)
  /  (Quartas de final)

<ol start="5">
  /  (Final, medalha de prata)
  /  (Semifinais, quarto lugar)
  /  (Campeãs, medalha de ouro)
  /  (Quartas de final)

Resultados
As tenistas disputaram a competição sempre em formato de eliminatórias, em duas seções antes de uma fase final.
Legenda

IP = Convite da ITF
PR = Ranking protegido
TRI = Convite Tripartite
Alt = Alternate
r = Retirou-se
w/o = Desistiu

Chave superior

Chave inferior

Fase final 

Duplas femininas